Minnamari « Minttu » Tuominen (née le  à Helsinki) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace qui évolue en ligue élite féminine en tant que défenseure. Elle a remporté trois médailles de bronze olympique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 et aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Elle a également remporté plusieurs médailles aux championnats du monde : quatre en bronze et une en argent.

Elle a remporté six fois le championnat finlandais avec différentes équipes, en 2007, 2008, 2009 , 2014, 2015 et 2019.

Biographie

Carrière en club 
Elle a été formée à l'Espoo Blues. En 2009, elle joint l'ancienne équipe de la vedette de son équipe féminine Emma Laaksonen, les Buckeyes d'Ohio State. Elle retourne à l'Espoo Blues en 2013.

Carrière internationale 
Elle représente la Finlande en senior depuis 2010. Elle est médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2010 et de 2018 et aux championnats du monde 2015.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| KS Noux|| Suomi-Sarja|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|- 
| 2004-2005|| KS Noux|| I-divisioona Q|| 8|| 3|| 1|| 4|| 2|| || || || || 
|- 
| 2005-2006|| KS Noux|| I-divisioona|| 11|| 4|| 6|| 10|| 6|| || || || || 
|- 
| 2006-2007|| Espoo Blues || SM-Sarja|| 17|| 5|| 2|| 7|| 0|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|- 
| 2007-2008|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 11|| 4|| 3|| 7|| 0|| 9|| 0|| 4|| 4|| 0
|- 
| 2008-2009|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 22|| 14|| 21|| 35|| 6|| 6|| 2|| 3|| 5|| 4
|- 
| 2009-2010|| Buckeyes d'Ohio State|| NCAA|| 23|| 6|| 5|| 11|| 8 || || || || || 
|- 
| 2010-2011|| Buckeyes d'Ohio State|| NCAA|| 32|| 2|| 8|| 10|| 10 || || || || || 
|-
| 2010-2011|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2011-2012|| Buckeyes d'Ohio State|| NCAA|| 32|| 2|| 7|| 9|| 22 || || || || || 
|- 
| 2012-2013|| Buckeyes d'Ohio State|| NCAA|| 37|| 6||13||19|| 22 || || || || || 
|- 
| 2013-2014|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 24|| 11|| 20|| 31|| 24|| 8|| 5|| 9|| 14|| 6
|- 
| 2014-2015|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 26|| 17|| 32|| 49|| 40|| 3|| 2|| 4|| 6|| 4
|- 
| 2015-2016|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 28|| 13|| 45|| 58|| 16|| 6|| 4|| 3|| 7|| 8
|- 
| 2016-2017|| Linkopings HC|| SDHL|| 32|| 17|| 9|| 26|| 20|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|- 
| 2017-2018|| Espoo Blues|| Liiga|| 20|| 12|| 11|| 23|| 10|| 10|| 2|| 5|| 7|| 12
|- 
| 2018-2019|| Espoo Blues|| Liiga|| 30|| 13|| 50|| 63|| 18|| 6|| 3|| 4|| 7|| 6
|- 
| 2018-2019|| Espoon Kiekkoseura|| Mestis Q|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 2019-2020|| Kiekko-Espoo|| Liiga|| 30|| 19|| 21|| 40|| 14|| 6|| 3|| 13|| 16|| 4
|- 
| 2020-2021|| KRS Vanke Rays|| JHL || 24 || 5 || 13 || 18 || 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2021-2022|| Kiekko-Espoo || Liiga  ||  ||

Internationales 

| 2008 ||align="left"| - 18 ans  ||align="left"| Championnat du monde -18 ans || 5|| 0|| 2|| 2|| 4||0 || align="left" | Sixième
|-
| 2010 ||align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2011 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde  || 6|| 2|| 1|| 3|| 10|| +2 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2012 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -6 || align="left" | Quatrième
|-
| 2013 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -5 || align="left" | Quatrième
|-
| 2014 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| +1 || align="left" | Cinquième
|-
| 2015 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| -1 || Médaille de bronze
|-
| 2016 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -3 || align="left" | Quatrième
|-
| 2017 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| 2|| +5 || Médaille de bronze
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| +2 || Médaille de bronze
|-
| 2019 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| 0 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2019 ||align="left"| ||align="left"| Euro Hockey Tour  || 3|| 1|| 2|| 3|| 4|| 0 ||
|-
| 2021 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 6|| 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2022 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| -5 || Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

Références 

Naissance en juin 1990
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Naissance à Helsinki
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022